Colares (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Colares (Sintra), plaats in de Portugese gemeente Sintra